Dobrick ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dobrick (* 1951), deutsche Journalistin und Autorin
 Werner Dobrick (1931–2010), deutscher Fußballspieler